100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Swój czwarty tytuł mistrzyni świata na tym dystansie zdobyła Szwedka Sarah Sjöström, która uzyskała czas 55,53 i pobiła tym samym rekord mistrzostw. Srebrny medal wywalczyła Australijka Emma McKeon, czasem 56,18 ustanawiając nowy rekord Australii i Oceanii. Brąz przypadł Amerykance Kelsi Worrell (56,37).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 9:30.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 17:42.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:40.

Przypisy 

K